Dark Knight Court («Тёмный рыцарь и суд») — шестнадцатый эпизод двадцать четвёртого сезона мультсериала «Симпсоны». Выпущен 17 марта 2013 года в США на телеканале «FOX».

Сюжет 
Спрингфилд празднует Пасху. Но праздник испорчен тем, что из духовых инструментов детского оркестра вылетают яйца и попадают на горожан. Видя Барта, смеющегося над ними, спрингфилдцы тут же начинают его подозревать. Однако Барт уверяет, что ничего плохого не делал. Лиза решает провести в школе суд над братом. Главным судьёй является Джанет Рено. К несчастью для Лизы и Барта, показания свидетелей идут не в пользу последнего. В это время мистер Бёрнс, зайдя в магазин комиксов, вспоминает, что в детстве он любил комиксы про супергероев, и решает стать супергероем по прозвищу «Фруктовый Бэтмен». Боясь за безопасность начальника, Смитерс нанимает Гомера, Ленни, Карла, Сумасшедшую Кошатницу и других горожан, чтобы те разыграли преступления. Но Бёрнс узнаёт о плане Смитерса и расстраивается.

Лиза, пытаясь найти улики, понимает, что во всём виноват садовник Вилли, поскольку яйцо было только на его килте, а не на остальной одежде. Вилли признаётся в содеянном, и говорит, что поступил так, потому что ненавидит Пасху. Он избавляется от килта и сбегает, но появляется Бёрнс, ловит Вилли и показывает его суду. Барта освобождают от обвинений. Лиза благодарит Бёрнса и говорит, что это может помочь стать ему хорошим человеком. Позже Мо говорят по телефону, что Барт невиновен. Тот плачет за то, что его обида и отсутствие спокойствия теперь будут без конца.

В конце показывают трейлер-пародию к фильму «Нерушимые», где пожилые люди предстают в образе различных супергероев.

Культурные отсылки 
 В эпизоде персонажи изображают различных супергероев и злодеев. Например, Бёрнс — Бэтмен, Гомер — Пингвин, Ленни — Бэйн, Карл — Джокер, Сумасшедшая Кошатница — Женщина-кошка, Ганс Молман — Железный Человек и другие.
 В магазине Апу Бёрнс представляет себя, как Чёрный Плащ.

Интересные факты 
 Джанет Рено озвучили она сама и её сестра, Мэгги Рено Хурчалла. Поскольку у Джанет на данный момент болезнь Паркинсона, она не может говорить длинные фразы. Поэтому сёстры вместе озвучили персонажа.
 Это вторая серия, где Барта обвиняют, хотя сам он ничего не сделал. Причём, как и в прошлый раз (сезон 16 эпизод 21 	«The Father, The Son, and The Holy Guest Star»), его подставил садовник Вилли.

Отношение критиков и публики 
Во время премьеры в США эпизод просмотрело 4.89 миллионов человек от 18 до 49 лет, и он получил рейтинг 2.2. Он стал вторым по просматриваемости в ту воскресную ночь (первый — «Гриффины», «Turban Cowboy»). В основном, оценки от телевизионных притиков были положительные. Например, Роберт Дэвид Салливан из «The A.V. Club» дал оценку «B» со словами: «Ранее я писал, что в 24 сезоне мистер Бёрнс — нудный персонаж. В данном случае я беру слова назад. И, хотя этот эпизод не самый смешной в сезоне, но его можно назвать приятно удивляющим».

Примечания

Ссылки